Кіноколо (KINO-КОЛО, Кіно-коло) — вебсайт національного кінопорталу, раніше журнал.
 Кіноколо — українська національна кінопремія.